Денис Брокет (; ?—) — французский садовый мастер, придворный садовник Петра I и Екатерины I. На русской службе с 1715 года. Занимался устройством садов в Санкт-Петербурге, в частности, Петергофа, Екатерингофа и дворцово-паркового ансамбля в Стрельне. Выращивал множество пахучих цветущих растений, которые любил Пётр I.

Литература 
 «Книга приходно-расходная комнатных денег Императрицы Екатерины Первой» в «Русском Архиве», 1874 г. (стр. 517). — Энциклопедический словарь Березина.

Ссылки 
 
 

Садоводы Российской империи